Dmitri Schewtschenko ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Schewtschenko (Eishockeyspieler) (* 1995), kasachisch-russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Igorewitsch Schewtschenko (* 1968), russischer Diskuswerfer
 Dmitri Stepanowitsch Schewtschenko (* 1967), russischer Fechter